Giacomo Ricci (1985), pilota automobilistico italiano
 Giacomo Ricci (1996), calciatore italiano